Рынгач () — село в Единецком районе Молдавии. Наряду с сёлами Чепелеуць и Ванчикэуць входит в состав коммуны Чепелеуць.

География 
Село расположено на высоте 228 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Рынгач проживает 225 человек (101 мужчина, 124 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района